Ай-ди () — имя нескольких китайских правителей:
 Ай-ди (27—1 до н. э.; личное имя: Лю Синь) — император (7—1 до н. э.) империи Хань
 Ай-ди (341—365; личное имя: Сыма Пи) — император (361—365) династии Восточная Цзинь
 Ай-ди (892—908; личное имя: Ли Цзо) — император (904—907) династии Тан
 Ай-ди — посмертное имя Ли Баня, правившего в государстве Чэн в 334 году